Чемпионат Эстонии по футболу 1929 — девятый независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд.

Чемпионом в шестой раз стал «Спорт».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1929
Футбол в Европе в 1929 году
1929 год в Эстонии